Rozgrywki 1944/1945 były 42 sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 2 sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego bronili Asturias F.C.

Zespoły 
Zmiana drużyn po sezonie 1943/1944:

 León, Oro, Puebla

W sezonie 1944/1945 występowało 13 drużyn - do rozgrywek dołączyły León, Oro i Puebla.

Mistrzem Meksyku został zespół Real Club España, który skompletował 38 punktów. Królem strzelców został Argentyńczyk Roberto Aballay z 40 bramkami w 24 meczach (1.67 gola na mecz).

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU - 1944/1945

ESPAÑA 1. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1944/1945
1944 w piłce nożnej
1945 w piłce nożnej